Calmonensi – abitanti di Calmon
Calmonensi – abitanti di Miguel Calmon